

Geografia

Francia 
 Cartigny – comune nel dipartimento della Somme (Hauts-de-France)
 Cartigny – ex comune ora frazione di Cartigny-l'Épinay, comune nel dipartimento del Calvados (Normandia)
 Cartigny-l'Épinay – comune nel dipartimento del Calvados (Normandia)

Svizzera 
 Cartigny – comune (Canton Ginevra)

Pagine correlate 
 Cartignies – comune francese nel dipartimento del Nord (Hauts-de-France)